Alle hens aan dek (stripalbum), een stripalbum uit de reeks F.C. De Kampioenen
 Alle hens aan dek (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma van SBS6